Тетау може бити:

 Тетау (Горња Франконија), општина у округу Кронах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Тетау (Бранденбург), општина у округу Обершпревалд-Лаузиц, у њемачкој покрајини Бранденбург.